Misato se poate referi la:

Localități
 Orașul Misato, o localitate în Japonia, în prefectura Akita
 Orașul Misato, o localitate în Japonia, în prefectura Kumamoto
 Orașul Misato, o localitate în Japonia, în prefectura Miyagi
 Orașul Misato, o localitate în Japonia, în prefectura Miyazaki
 Municipiul Misato, o localitate în Japonia, în prefectura Saitama
 Orașul Misato, o localitate în Japonia, în prefectura Saitama